Hay Crompvoets (Venlo, 15 juni 1938 – Venlo, 8 oktober 2009) was een verdienstelijk zanger van Venlose carnavalsliedjes.

Tussen 1966 en 1998 vertolkte hij regelmatig liedjes van Frans Boermans en Thuur Luxembourg tijdens de Jocus Leedjesaovend. Negen keer werd het door hem gezongen liedje als beste uitgeroepen. Ditzelfde deed hij enkele keren op de Blerickse Liedjes Matinee.

Crompvoets was lange tijd lid van De Kammeräödjes en zong vaak samen met Wiel Vestjens. Deze samenwerking resulteerde vijf keer in een overwinning op het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). In 1988 wonnen zij met Minse wie weej (Mensen zoals wij) en in 1989 met De Knapperikke (De knapperds) het LVK. In 1992 met Wat hebbe we 't toch good (Wat hebben wij het toch goed).  Ook 1994 werd met Heej of dao (Hier of daar) gewonnen en in 1997 nogmaals met Had ik maar.

Daarnaast had Crompvoets vaak een belangrijke rol in verschillende edities van de Blerickse en Venlosche revue. Ook was Crompvoets succesvol met sketches. In de jaren 70 en 80 stond hij op Limburgse podia met de act De Beerbrouwers.

Crompvoets was meer dan dertig jaar actief lid van de Venlose carnavalsvereniging Jocus. Ook voor de Blerickse carnavalsvereniging Wortelepin heeft hij zich jarenlang ingezet. Voor zijn inzet bij Jocus kreeg hij de hoogste onderscheiding van deze oudste carnavalsvereniging van Nederland: Cômmandeur in de Orde van de Zwalm.

Zie ook 

 Lijst van Limburgstalige muzikanten
 Limburgs Vastelaovesleedsjes Konkoer

Nederlands zanger
Carnaval in Limburg (Nederland)
Muziek in Venlo
Muziek in Limburg (Nederland)